Dit is een lijst van planetoïden 119401-119500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 119401 - || 2001 TY50 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119402 - || 2001 TY51 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119403 - || 2001 TU62 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119404 - || 2001 TK63 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119405 - || 2001 TU64 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119406 - || 2001 TY64 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119407 - || 2001 TG69 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119408 - || 2001 TS70 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119409 - || 2001 TH72 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119410 - || 2001 TU72 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119411 - || 2001 TJ73 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119412 - || 2001 TE76 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119413 - || 2001 TF78 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119414 - || 2001 TQ80 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119415 - || 2001 TC84 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119416 - || 2001 TD87 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119417 - || 2001 TH88 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119418 - || 2001 TX88 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119419 - || 2001 TO91 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119420 - || 2001 TL92 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119421 - || 2001 TG94 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119422 - || 2001 TS94 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119423 - || 2001 TH98 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119424 - || 2001 TG104 || 15 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119425 - || 2001 TA107 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119426 - || 2001 TW107 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119427 - || 2001 TZ116 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119428 - || 2001 TP120 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119429 - || 2001 TH123 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119430 - || 2001 TK124 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119431 - || 2001 TM128 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119432 - || 2001 TL131 || 11 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119433 - || 2001 TT132 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119434 - || 2001 TL133 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119435 - || 2001 TP133 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119436 - || 2001 TL135 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119437 - || 2001 TZ136 || 14 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119438 - || 2001 TE138 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119439 - || 2001 TJ138 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119440 - || 2001 TN140 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119441 - || 2001 TR141 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119442 - || 2001 TC147 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119443 - || 2001 TF147 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119444 - || 2001 TY148 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119445 - || 2001 TM154 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119446 - || 2001 TT154 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119447 - || 2001 TC164 || 11 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119448 - || 2001 TX169 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119449 - || 2001 TX170 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119450 - || 2001 TO174 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119451 - || 2001 TJ175 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119452 - || 2001 TQ185 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119453 - || 2001 TF186 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119454 - || 2001 TS189 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119455 - || 2001 TV189 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119456 - || 2001 TQ191 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119457 - || 2001 TS191 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119458 - || 2001 TJ192 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119459 - || 2001 TV192 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119460 - || 2001 TQ194 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119461 - || 2001 TA202 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119462 - || 2001 TE203 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119463 - || 2001 TL208 || 11 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119464 - || 2001 TX226 || 14 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119465 - || 2001 TG233 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119466 - || 2001 UK5 || 18 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119467 - || 2001 UB7 || 18 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119468 - || 2001 UH8 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119469 - || 2001 UE11 || 22 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119470 - || 2001 UN13 || 24 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119471 - || 2001 UZ13 || 24 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119472 - || 2001 UM16 || 25 oktober 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 119473 - || 2001 UO18 || 19 oktober 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 119474 - || 2001 UW19 || 16 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119475 - || 2001 UF28 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119476 - || 2001 UG28 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119477 - || 2001 UH30 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119478 - || 2001 US32 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119479 - || 2001 UT33 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119480 - || 2001 UE34 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119481 - || 2001 UK34 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119482 - || 2001 UJ38 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119483 - || 2001 UH47 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119484 - || 2001 UT50 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119485 - || 2001 UU53 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119486 - || 2001 UD55 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119487 - || 2001 UT59 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119488 - || 2001 UK63 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119489 - || 2001 UM64 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119490 - || 2001 UA68 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119491 - || 2001 UM72 || 20 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119492 - || 2001 UF78 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119493 - || 2001 UA79 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119494 - || 2001 UK80 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119495 - || 2001 UW80 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119496 - || 2001 UW93 || 19 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119497 - || 2001 UR105 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119498 - || 2001 UU109 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119499 - || 2001 UV113 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119500 - || 2001 UO116 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten